Бревённое и Бревенное — название населённых пунктов.

России 
 Бревенное — село в Данковском районе Липецкой области.
 Бревённое — деревня в Пестовском районе Новгородской области.